

Матч 1/16 финала XV Олимпиады

Матч 1/8 финала XV Олимпиады

Повторный матч 1/8 финала XV Олимпиады

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1952

Футбол в СССР в 1952 году
1952